Гуарапари:

 Гуарапари — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Эспириту-Санту.
 Гуарапари — микрорегион в Бразилии, входит в штат Эспириту-Санту.